Silga peut désigner :
 Silga, la localité située dans le département de Kaya au Burkina Faso
 Silga, la localité située dans le département de Koumbri au Burkina Faso

Homonymie de localités